Сондор () — может означать:

  — гора в юго-восточном регионе Куско в Перу.
  — гора на границе провинций Абанкай и Антабамба, регион Апуримак, Перу.

См. также 
  — производитель аудио-видео оборудования, расположенный в Цолликоне, Швейцария.
  — уругвайский звукозаписывающий лейбл.